Marchastel, comuna francesa do departamento de Cantal
 Marchastel, comuna francesa do departamento de Lozère

Desambiguações de topônimos